Corazón Aquino - presidente das Filipinas de 1986 e 1992
Corazón (vulcão) - um pico da Cordilheira dos Andes localizado no Equador
Corazón (álbum) - um álbum da banda estadunidense Santana
Corazón (canção) - uma canção espanhol da cantora brasileira Claudia Leitte em parceria com o cantor porto-riquenho Daddy Yankee

Desambiguação